

Brazília
Belo Horizonte nagyváros Minas Gerais államban
Belo Jardim község Pernambuco államban
Belo Monte község Alagoas államban
Belo Oriente község Minas Gerais államban
Belo Vale község Minas Gerais államban
Campo Belo város Minas Gerais államban

Horvátország
Belo Selo falu Fužine községben Isztria megyében
Belo falu Delnice községben Tengermellék-Hegyvidék megyében

Madagaszkár
Belo sur Mer város Menabe régióban Morondava kerületben

Szerbia
Belo Blato, Nagyerzsébetlak falu szerb neve Nagybecskerek községben a Közép-bánsági körzetben

Szlovénia
Belo falu Brda községben Goriška régióban
Belo falu Medvode községben Gorenjska régióban
Belo falu Šmarje pri Jelšah községben Savinjska régióban